Open de Tenis Comunidad Valenciana 2008 – tenisowy turniej ATP z cyklu Open de Tenis Comunidad Valenciana rozgrywany w dniach 12–20 kwietnia 2008 roku w Walencji na kortach ziemnych o puli nagród 370 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008